Bajaraa () ist ein mongolischer Personenname.

Als Vatersname
 Bajaraagiin Naranbaatar (* 1980), mongolischer olympischer Ringkämpfer

Als Eigenname
 Damdingiin Bajaraa (1957–2007), mongolischer Ringkämpfer
 Njantain Bajaraa (* 1991), mongolischer olympischer Sportschütze